Villanueva del Duque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Duque (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villanueva del Duque (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar